Long Grove est un nom de ville aux États-Unis. Il fait référence à :
 Long Grove, une ville de l'État de l'Illinois ;
 Long Grove, une ville de l'État de l'Iowa.

Homonymie de localités aux États-Unis